Die Liste der dänischen Finanzminister führt die Leiter des 1948 gegründeten dänischen Finanzministeriums (Finansministeriet) auf.

Weblinks 
 Finansministeriet Offizielle Webpräsenz des dänischen Finanzministeriums (dänisch, englisch)
 Liste der dänischen Regierungen seit 1848

!
Danemark, Finanzminister
Finanzminister